Camas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Camas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Camas (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla,

Turkiet 

 Çamaş, distriktshuvudort, Ordu,

USA 

 Camas (ort), Washington, Clark County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar
Robotskapade USAförgreningar